Die 13. deutschen Sambomeisterschaften 2014 fanden am 9. März 2014 in Marburg statt.

Ergebnisse

Sport Sambo

Combat Sambo

Weblinks 
 Eurosambo – 13th German Sambo Championships

2014
Sportveranstaltung in Marburg
Sportveranstaltung 2014